Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue, une place ou une rue de la Patrie :

Belgique 
 Place de la Patrie à Bruxelles

France 
 Rue de la Patrie à Lorient
 Rue de la Patrie à Nîmes
 Place de la Patrie à Roubaix
 Rue de la Patrie aux Sables-d'Olonne
 Rue de la Patrie à Schiltigheim

Togo 
 Avenue de la Patrie à Lomé

Notes et références

Voir aussi 

Patrie Rue